Emmanuel Nery (Rio de Janeiro, 3 de julho de 1931 — Rio de Janeiro, 3 de julho de 2003) foi um escritor, escultor, pintor, cenógrafo e desenhista brasileiro.

Era o filho caçula da poetisa Adalgisa Nery e do pintor Ismael Nery. Morou com a mãe entre 1975 e 1976, até ela voluntariamente ir para um asilo. 

Estudou com Candido Portinari e com Alberto da Veiga Guignard. No México, trabalhou com Diego Rivera  e José Clemente Orozco. Na Itália, estudou com Giorgio De Chirico e recebeu influência de Salvador Dali. Nos Estados Unidos aperfeiçoou-se no detalhe pictórico com Norman Rockwell. No final da década de 1950 absorveu as tendências dos artistas da Argentina e Uruguai.

Emmanuel escreveu dois livros: Couraça da Alma e Forças Contrastantes.

Pintores do Rio de Janeiro (estado)
Escultores do Rio de Janeiro
Desenhistas do Rio de Janeiro
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Cenógrafos do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro